Черокі (округ, Айова) — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Черокі (округ, Алабама) — округ (графство) у штаті Алабама, США.
 Черокі (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Черокі (округ, Канзас) — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Черокі (округ, Оклахома) — округ (графство) у штаті Оклахома, США.
 Черокі (округ, Північна Кароліна) — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Черокі (округ, Південна Кароліна) — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США.
 Черокі (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас, США.